Бибрас Натхо́ (, ; 18 февраля 1988, Кфар-Кама) — израильский футболист черкесского происхождения, центральный полузащитник клуба «Партизан» и капитан сборной Израиля.

Клубная карьера 

Родился в черкесской деревне Кфар-Кама в нижней Галилее и начал играть в футбол в юношеских командах «Хапоэля» из Тель-Авива. Перешёл во взрослую команду по рекомендации Бена Саара, который играл вместе с ним в юношеской команде. Впервые сыграл за команду в сезоне 2006/07 и принимал участие в завоевании Кубка Израиля. В том же сезоне стал одним из лидеров своей команды.

В марте 2010 года перешёл в казанский «Рубин». 14 марта 2010 года вышел на замену в матче с «Локомотивом», «Рубин» выиграл со счётом 2:0. Первый гол забил «Амкару» 17 апреля 2010 года в 6-м туре Премьер-лиги чемпионата России. По мнению болельщиков, стал лучшим игроком команды в 2011 году, опередив в голосовании нападающего Гёкдениза Карадениза и защитника Сальваторе Боккетти. В конце 2013 года не продлил контракт с казанским «Рубином», на его решение повлияло увольнение с поста главного тренера Курбана Бердыева.

В январе 2014 года на правах свободного агента перешёл в ПАОК до конца сезона. Был признан лучшим игроком команды в марте 2014 года

9 августа 2014 года Натхо подписал четырёхлетний контракт с ЦСКА. Дебютировал на поле 17 августа против «Спартака» (0:1), свой первый гол за ЦСКА забил 23 августа с пенальти в ворота своего предыдущего российского клуба — «Рубина» (1:2). 31 августа 2014 года оформил свой первый в карьере хет-трик в ворота «Ростова» (6:0).

Являлся одним из пенальтистов ЦСКА, большинство своих голов забивал с пенальти, в которых имел высокий процент реализации — 90 %. Из 10 пенальти за ЦСКА забил 9. 12 мая 2017 года стал лучшим пенальтистом в истории армейцев, обогнав Дмитрия Хомуху.

С октября 2015 стал реже появляться в стартовом составе ЦСКА и часто начинал матчи со скамейки запасных.

Летом 2018 года Натхо подписал контракт с греческим клубом «Олимпиакос». В составе греческого клуба он провёл 21 матч и забил 1 гол.

В 2019 году Натхо перешёл в «Партизан». Контракт с игроком рассчитан на 3 года.

Карьера в сборной 
В течение своей карьеры Бибрас играл за почти все сборные Израиля различных возрастов, вместе с соотечественником Кайалом. Как капитан сборной Израиля U-19, Бибрас был вызван в главную сборную на матч против Северной Ирландии, который состоялся 12 августа 2009 года. Дебютировал в составе сборной в матче против Румынии 3 марта 2010, в этом матче он вышел на замену, вместо Гиля Вермута. Свой первый гол за сборную забил 7 сентября 2012 года в матче против Азербайджана, открыв счёт во втором тайме.

Достижения 
 «Хапоэль» (Тель-Авив)
 Обладатель Кубка Израиля: 2007

 «Рубин»
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2010
 Обладатель Кубка России: 2011/12
 Обладатель Суперкубка России: 2012

 ПАОК
 Бронзовый призёр чемпионата Греции: 2013/14

 ЦСКА
 Чемпион России: 2015/16
 Серебряный призёр чемпионата России (3): 2014/15, 2016/17, 2017/18
 Финалист Кубка России: 2015/16

 «Олимпиакос»
 Серебряный призёр чемпионата Греции: 2018/19

Личные достижения 
 Включён в список 33 лучших футболистов чемпионата России (2): № 1 (2014/15), № 3 (2011/12)
 Включён в сборную группового этапа Лиги Европы по версии УЕФА 2013/14

Личная жизнь 
Отец — Акрам Натхо.

Женат на гражданке Израиля, черкешенке Талие Ачмиз. 19 июня 2012 года Бибрас стал отцом, у него родился сын по имени Акрам. 9 сентября 2014 года у четы Натхо родился второй сын — Айнал (Эйнал). 25 апреля 2017 года у Бибраса и Талие родился третий сын.

Двоюродная сестра — Нили Натхо (1982—2004), игравшая за сборную Израиля по баскетболу.

Бибрас Натхо — дальний родственник советского и российского футболиста и тренера Адама Черимовича Натхо и его сына Амира Натхо, полузащитника, принадлежавшего в 2014—2015 «Барселоне», и одноклубника Бибраса в ЦСКА с 31 августа 2015 года по 20 июня 2016 года.

Исповедует ислам. У Бибраса Натхо также есть сербское гражданство.

Статистика

Клубная статистика

Матчи и голы за сборную 

Итого: 46 матчей / 1 гол; 16 побед, 8 ничьих, 22 поражения.

Статистика в сборной 

По состоянию на 19 июля 2017 года.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ЦСКА

Футболисты Израиля
Игроки сборной Израиля по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Израиля по футболу
Игроки ФК «Хапоэль» Тель-Авив
Игроки ФК «Рубин»
Игроки ФК ПАОК
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК «Олимпиакос» Пирей
Игроки ФК «Партизан» Белград